Ruta 39 steht für:

 Ruta 39 (Bolivien), Fernstraße in Bolivien
 Ruta 39 (Uruguay), Fernstraße in Uruguay
 Ruta Nacional 39, Fernstraße in Argentinien